Emanuele Pellizzaro (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Giorgio Pellizzaro (1947) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere
Sergio Pellizzaro (1945) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante